Le terme 'Hermione désigne notamment :

Mythologie 
 Hermione est une Atride, fille de Ménélas et d’Hélène, dans la mythologie grecque. À neuf ans, elle fut abandonnée par sa mère Hélène qui fut séduite par Pâris.

Prénom 
 Hermione est une sainte catholique et orthodoxe (+ 117), fille de l'apôtre Philippe, fêtée le 4 septembre ;
 Hermione Baddeley, actrice anglaise ;
 , présentatrice de télévision anglaise ;
 Hermione Gingold, actrice américaine (1897-1987) ;
 , artiste peintre anglaise ;
 , actrice anglaise ;
 Hermione Lee, professeur de littérature anglaise ;
 Hermione Norris, actrice anglaise.
 Autres :

Personnage de fiction 
 Hermione Granger est un personnage du cycle romanesque Harry Potter ;
 Hermione est un personnage de la tragédie d'Euripide intitulée Andromaque ;
 Hermione est un personnage de la tragédie de Jean Racine intitulée Andromaque ;
 Hermione est un personnage de la tragicomédie de William Shakespeare intitulée Le Conte d'hiver.

Toponyme 
 Hermione était le nom d'une ville de Grèce antique repris par un village actuel ;
 Hermione était le nom d'une ville romaine de Byzacène (en actuelle Tunisie) ; citée par Procope de Césarée, Hermione était à l'époque vandale une résidence royale.

Arts et culture 
 Cadmus et Hermione, tragédie de Jean-Baptiste Lully ;
 Letter to Hermione, chanson de l'album Space Oddity de David Bowie.

Astronomie 
 (121) Hermione, un astéroïde.

Botanique 
 Hermione est un sous-genre du genre Narcissus, famille des Amaryllidaceae originaire des régions côtières de la Méditerranée et des côtes atlantiques de la Péninsule Ibérique et du Maroc.

Navires 
, nom donné à plusieurs navires de la Marine française parmi lesquels :
 lHermione, la frégate qui amena le marquis de La Fayette de Rochefort à Boston en 1780 ;
 lHermione, navire de guerre français en service de 1804 à 1808 ;
 lHermione, réplique de la frégate de 1780, lancée en 2014 ;
 , quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hermione.

Notes et références